Бурунді поділена на 17 провінцій, що розділені на 117 комун, які у свою чергу поділяються на 2638 «колін, пагорбів». Від , що означає «пагорб».

Примітки 

 
Списки:Бурунді